Phimai (în ) este un district (Amphoe) din provincia Nakhon Ratchasima, Thailanda, cu o populație de 130.296 de locuitori și o suprafață de 896,9 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 12 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 208 de sate (muban).

Amphoe în provincia Nakhon Ratchasima